Le nom Izumo peut désigner :
 Izumo, l'actuelle ville d'Izumo dans la préfecture de Shimane au Japon,
 la province d'Izumo, une des anciennes provinces du Japon.
 La classe Izumo, la deuxième classe de croiseur cuirassé construite au Royaume-Uni pour la Marine impériale japonaise.
 Le Izumo, premier navire de cette classe, armé en 1898.
 La classe Izumo, comportant deux porte-hélicoptères de la Force maritime d'autodéfense japonaise
 Le JDS Izumo, premier navire de cette classe, lancé en 2013.